Aes puede referirse a:

 Aes, antigua moneda romana.
 Aes, divinidad de la mitología grecolatina.
 Aés, localidad española de la comunidad autónoma de Cantabria.

Además, las siglas AES pueden referirse a:

 AES Corporation, una empresa energética.
 Advanced Encryption Standard, un algoritmo de cifrado.
  Alternativa Española, partido político español.
  Asociación Española de Speedcubing, asociación dedicada a promover la práctica del Speedcubing en España
Automotor Eléctrico Suburbano, trenes usados en Chile

Enlaces externos 

Siglas